FK Ural (ryska:ФК «Ура́л») är en rysk fotbollsklubb från Jekaterinburg. Klubben grundades 1930 och spelar sina hemmamatcher på Jekaterinburg Arena stadion. De spelar i den ryska högsta divisionen Ryska Premier League.

Historia 
FK Ural grundades 1 september 1930 i Sverdlovsk, som staden hette 1924–1990. Klubben har haft ett antal olika namn under sin historia. Klubben är för närvarande döpt efter den ryska regionen Sverdlovsk oblast där Jekaterinburg är huvudstad.

Tidigare namn:
Avangard (1930–1948, 1953–1957)
Zenit (1944–1946)
Masjinostroitel (1958–1959)
Uralmasj (1949–1952, 1960–2002)

Placering tidigare säsonger

Spelare

Nuvarande trupp 
Uppdaterad: 23 januari 2022

Not: Spelare i kursiv stil är inlånade.

Källor

Externa länkar
  Rostovs officiella webbplats

Fotbollsklubbar i Ryssland
Sportklubbar bildade 1930